Seznam korpusov z zaporedno številko 80.

Seznam 
 Pehotni
 80. strelski korpus (ZSSR)
 80. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi